Kaulbachstraße steht für:
 Kaulbachstraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Lankwitz
 Kaulbachstraße (Buchholz), siehe Liste der Baudenkmale in Buchholz-Kleefeld
 Kaulbachstraße (Chemnitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Gablenz
 Kaulbachstraße (Frankfurt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Sachsenhausen (A–K) #Kaulbachstraße bis Kleine Rittergasse
 Kaulbachstraße (München)
 Kaulbachstraße (Nürnberg), siehe Liste der Baudenkmäler im Nürnberger Stadtteil Gärten hinter der Veste#K